Хостікоєв Анатолій Георгійович ( 1953) — український актор.
 Хостікоєв Георгій Анатолійович ( 1981) — український актор.

Див. також 
 Бенюк і Хостікоєв — театральна компанія